Чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок 2017 або Жіночий Євроба́скет 2017 — 36-й чемпіонат Європи з баскетболу. Проходив у Чехії з 16 по 25 червня 2017 року. Чемпіонками Європи втретє стала збірна Іспанії.

Арени

Кваліфікація 

Збірна Чехії кваліфікувалась, як господарка чемпіонату, решту 15 путівок на Чемпіонат Європи розіграні у кваліфікаційному турнірі, який пройшов з 21 листопада 2015 по 23 листопада 2016.

Жеребкування фінальної частини 
Жеребкування фінальної частини відбулась у Празі 9 грудня 2016.

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Фінальний раунд 

Матчі за 5–8 місце

Загальний залік

Нагороди

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

2017
2017 у баскетболі
Червень 2017
2017 у Чехії